Тинео:

 Тинео — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. 
 Тинео (Weinmannia trichosperma) — южноамериканское дерево.
 Тинео, Винченцо (1791—1856) — итальянский ботаник.
 Тинео, Джузеппе (1756—1812) — итальянский ботаник, отец Винченцо Тинео.